Le HTV-2 peut faire référence à plusieurs projets :
 le deuxième vaisseau cargo spatial japonais H-II Transfer Vehicle
 le projet américain Hypersonic Technology Vehicle 2.